Яцко́ — фамилия.

Известные носители 
 Яцко, Александр Владимирович (род. 1958) — актёр, режиссёр.
 Яцко, Иван Васильевич (1880 — после 1925) — российский полковник Генерального штаба.
 Яцко, Игорь Владимирович (род. 1964) — российский актёр, режиссёр.

См. также